Conseil général hat folgende Bedeutungen:

 frühere Bezeichnung des Départementrats in Frankreich
 Bezeichnung des Gemeindeparlaments in mehreren französischsprachigen Kantonen der Schweiz

Siehe auch:
 Generalrat